Edelberg ist der Familienname bzw. Namensbestandteil folgender Personen:

 Rudolf Eitelberger, Ritter von Edelberg (1817–1885), österreichischer Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Simone Edelberg (* 1969), deutsche Autorin und Verlegerin
 Tsipora Edelberg, siehe Tatjana Barbakoff (1899–1944), Tänzerin und NS-Opfer

Edelberg ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Edelberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg
 Edelberg (Hohes Holz) (208 m), Erhebung im Hohen Holz in Sachsen-Anhalt
 Edelberg (Spessart) (494 m), Berg im Spessart bei Heinrichsthal im Landkreis Aschaffenburg in Bayern
 Edelberg (Gemeinde Oberdorf), Ortsteil von Oberdorf im Burgenland, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Edelberg (Gemeinde Kaindorf), Ortsteil von Kaindorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Edelberg (Tauberbischofsheim), Berg